Samsung SPH-A460 — стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Особливості: підтримка GPS.

Подібні моделі 
 Samsung SCH-X350
 Hyundai GX-100C
 Samsung SCH-X580
 VK Corporation VG107
 VK Corporation CG107

Посилання 
 Характеристики телефону Samsung SPH-A460  

A